Augusto Liverani – politico italiano
 Fabio Liverani – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Liverani – arbitro di calcio italiano
 Giuseppe Liverani – attivista italiano
 Mario Liverani – archeologo e storico italiano
 Massimo Liverani – pilota di rally italiano
 Maurizio Liverani – giornalista italiano
 Romolo Liverani – pittore italiano
 Vito Liverani – fotografo italiano